Райнфельден:

 Райнфельден — город в Швейцарии, окружной центр в кантоне Аргау.
 Райнфельден — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.